Lee é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Lee (Alabama)
Condado de Lee (Arkansas)
Condado de Lee (Carolina do Norte)
Condado de Lee (Carolina do Sul)
Condado de Lee (Flórida)
Condado de Lee (Geórgia)
Condado de Lee (Illinois)
Condado de Lee (Iowa)
Condado de Lee (Kentucky)
Condado de Lee (Mississippi)
Condado de Lee (Texas)
Condado de Lee (Virgínia)

Desambiguações de topônimos